Тур Ларс Оскар Ендресен (;  , Берген) — норвезький співак і композитор.

Він неодноразово брав участь у відборі пісень для на Євробачення, але виграв його лише один раз і представляв Норвегію на Євробаченні 1997 року, де фінішував на останньому місці з нульовими балами.

Ендресен був частиною популярного норвезького телешоу на початку 1990-х років - шоу з поп-музикою 1950-х та 1960-х років під назвою Lollipop як співаючого бармена. Шоу тривало 30 серій, і було випущено три альбоми (англійською мовою) з музикою з шоу, яке дуже добре продавалося в Норвегії.

Сингл під назвою «Black Rain», який вийшов з його альбому Call Me Stranger у 1986 році, був майже обраний темою для фільму про Джеймса Бонда «The Living Daylights» у 1987 році. (Але вибір впав на норвезьку групу A-ha.) 

За співочий внесок у норвезьку версію фільмів Діснея він був нагороджений двома нагородами кінематографічної музики від Діснея.

Хіти 
1992 «Radio Luxembourg»
1991 «Ingen er så nydelig som du»

Дискографія

Альбом 

 2013 - Jumping For Joy
 2005 - Now And Forever
 2004 - Retrofeelia
 2001 - Julen i våre hjerter (Різдвяний альбом з дочкою Енн Софі)
 2001 - Trippel Tor (CD-box) (перевидання Solo, Tor Endresen II і Sanger )
 2000 - Blue
 1999 - Tarzan - норвезька оригінальна кіномузика
 1998 - Nære ting (з Рун Ларсен)
 1997 - De aller beste (колекція)
 1996 - Sanger
 1995 - Det beste fra Lollipop (колекція)
 1992 - Tor Endresen II
 1992 - Колекція (разом з Пелом Тоузеном) ((колекція))
 1991 - Jukebox Lollipop (разом з Rune Larsen, Carola, Karoline Krüger і The Lollipops)
 1991 - Solo
 1990 - Lollipop 2 (разом з Рун Ларсен та Lollipops)
 1989 - Lollipop (разом з Рун Ларсен)
 1989 - Life Goes On триває (разом з Пелом Тоузеном)
 1986 - Call Me Stranger (разом з Пелом Тоузеном) (включає Оле Едварда Антонсена)

Гран-прі Мелоді 

 2015 - «All over the world» з Елізабет Андреассен
 2006 - «Dreaming of a new tomorrow» (5-й)
 2005 - «Can you hear me» (з гуртом Seppo - 5-й)
 1999 - «Lover» (3-й)
 1997 - «San Francisco» (1-й)
 1994 - «Aladdin» (2-й)
 1993 - «Hva» (3-й)
 1992 - «Radio Luxembourg» (2-е)
 1990 - «Café le swing» (3-е)
 1989 - «Til det gryr av dag» (2-й)
 1988 - «Lengt» (4-й)
 1987 - «Hemmelig drøm» (9-й)

Конкурс пісні Євробачення 

 1997 - «San Francisco» (24-й і останній)
 1988 - «For Vår Jord» - бек-співак Кароліни Крюгер

Чарти

Див. також 
 Конкурс пісні Євробачення
 Конкурс пісні Євробачення 1997
 Гран-прі Мелоді

Примітки

Посилання 

   
 Тор Ендресен - «Чорний дощ» у профілі медіа-компанії Towerfilm на YouTube

Учасники Євробачення 1997
Представники Норвегії на Євробаченні